или  — наименования, используемые для обозначения серии тренировочных форм (ката), посвященных работе с мечом против меча, практикуемых исключительно в школе Синто Мусо-рю. Система состоит из 12-и форм, 8 из которых посвящены длинному мечу (одати), и 4 — короткому (кодати).

История 
Ядро системы Синто Мусо-рю состоит из двух элементов: тренировочных форм дзёдзюцу и 12-и ката кэндзюцу. История происхождения последних точно не установлена, однако известно, что они присутствуют в школе с момента её основания, в отличие от таких ассимилированных искусств, как Утида-рю, Иккаку-рю, Иттацу-Рю и Иссин-рю. Основатель школы, Мусо Гонносукэ Кацуёси, до создания стиля Синто Мусо-рю прошёл серьёзную подготовку и получил большой опыт в различных боевых искусствах. Он получил мэнкё кайдэн (полную передачу знаний, лицензию на преподавание) школы Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю, и, как говорят, освоил тайные техники по линии боевых искусств традиции Касима. Предположительно, Мусо Гонносукэ Кацуёси и является создателем этих техник работы с мечом.

До середины 19-о века у системы из 12-и ката не было отдельного названия. Она именовалась как «8 форм для длинного меча и 4-е формы для короткого меча». Название «Синто-рю кэндзюцу» эта традиция получила благодаря исследованиям в области истории Синто Мусо-рю некоего Умэдзаки Тюкити (), практиковавшего это искусство.

Название «Касуми» было открыто в результате недавних исследований, проведенных , прямым учеником Такадзи Симидзу (), главы группы Нихон Дзёдокай (). Результаты этого исследования не были подтверждены какими-либо независимыми источниками, но это название использовалось в организации Каминоды для обозначения 12 форм кэндзюцу. Названия Синто-рю и Касуми Синто-рю используются в равной степени различными организациями, практикующими Синто Мусо-рю дзёдо.

Кэндзюцу ката 
Согласно книге Паскаля Кригера, 12 формальных техник Касуми Синто-рю Кэндзюцу состоят из следующих элементов:

Длинный меч:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Короткий меч:

 ;
 ;
 ;
 .

Примечания 

Боевые искусства Японии